Ladung (ahd. ladan ‚hinbreiten, aufschichten‘) steht für:

 Ladung (Physik), die Fähigkeit zur Wechselwirkung im Feld, dazu zählen insbesondere:
 Elektrische Ladung (elektromagnetische Wechselwirkung)
 Farbladung (starke Wechselwirkung)
 Transportgut, in der Logistik transportierte Gegenstände
 Bestandteile einer „geladenen“ Waffe bzw. der Munition 
 Treibladung, der explosive Stoff in Waffen- und Pyrotechnik
 Wirkladung, die die munitionsspezifische Wirkung erbringt
 Ladung (Recht), eine amtliche Aufforderung zum Erscheinen
 die technisch falsche Bezeichnung für das Frachtgut

Ladung, Ortsnamen:
Lesná (Nová Ves v Horách), Ortsteil von Nová Ves v Horách, Tschechien
Loučná (Lom), Ortsteil von Lom, Tschechien

Siehe auch: